«Кола́мбус Блю Дже́кетс» () — профессиональный хоккейный клуб, выступающий в НХЛ. Клуб базируется в городе Колумбусе, штат Огайо, США.

История

Появление нового клуба и первые годы 

Город Колумбус, штат Огайо, стал официальным домом для будущей команды НХЛ 25 июня 1997 года, когда лига объявила об очередном расширении и включении команд из Атланты, Нашвилла, Колумбуса и Миннесоты.

Владелец нового клуба, Джон Макконнел, 11 ноября 1997 года объявил, что команда будет носить имя «Блю Джекетс» («Синие мундиры»). Первым генеральным менеджером был назначен бывший тренер «Флориды Пантерз» Дуг Маклин. Первым тренером стал Дэйв Кинг.

«Блю Джекетс» дебютировали в НХЛ в сезоне 2000/01, набрав 71 очко. Второй сезон получился менее удачным. По ходу сезона 2002/03 неудовлетворённый игрой команды Маклин уволил с поста тренера Дэйва Кинга и сам занял его место. «Блю Джекетс» заиграли более результативно, но провалы в обороне снова предопределили клубу место среди аутсайдеров НХЛ.

Эра Рика Нэша и перестройка 

В сезоне 2003/04 в составе «Коламбуса» на ведущие позиции вышел Рик Нэш, который забил 41 гол и стал совладельцем «Морис Ришар Трофи». Также удачно вписался в команду новичок Николай Жердев, однако «Блю Джекетс» по итогам регулярного чемпионата снова оказались в подвале турнирной таблицы.

В сезоне 2008/09 «Коламбус» впервые в своей истории вышел в плей-офф, но в первом раунде проиграл «Детройт Ред Уингз» 0–4.

Переход в Восточную конференцию и эра Джона Тортореллы 

В сезоне 2013/14 «Коламбус» занял 4-е место в Столичном дивизионе и второй раз пробился в плей-офф. В четвертьфинале конференции он потерпел поражение от занявшего первое место в дивизионе «Питтсбурга» в шести матчах (2–4).

В сезоне 2016/17 «Блю Джекетс» установили новый клубный рекорд по продолжительности победной серии, выиграв в 16 матчах подряд, что лишь на одну победу меньше абсолютного рекорда лиги, установленного «Питтсбург Пингвинз» в сезоне 1992/93. Также в сезоне 2016/17 «Коламбус» установил новый рекорд по количеству побед (50) и количеству набранных очков (108), а вратарь команды, Сергей Бобровский, получил по итогам сезона свою вторую «Везина Трофи». 

Летом команда обменяла Брэндона Саада в «Чикаго» на Артемия Панарина, потеряла на драфте расширения Вильяма Карлссона и продлила контракты с Александром Веннбергом и Кэмом Аткинсоном, также были выкуплены оставшиеся 2 года контракта Скотта Хартнелла. «Коламбус» впервые в своей истории вышел в плей-офф во второй раз подряд, но вновь уступил в 1-м раунде на этот раз «Вашингтон Кэпиталз». При этом «Джекетс» выиграли два первых выездных матча в овертаймах, но затем проиграли 4 встречи подряд, две из них в дополнительное время.

«Мундиры» вернулись в плей-офф в следующем году, где они обыграли обладателя Президентского кубка «Тампа-Бэй Лайтнинг» в четырёх матчах и впервые в своей истории вышли во второй раунд плей-офф, где в шести встречах проиграли «Бостон Брюинз». По итогам межсезонья «Коламбус» покинули лидеры команды Артемий Панарин, установивший рекорд по набранным очкам за сезон за всю историю франшизы, Мэтт Дюшен и вратарь Сергей Бобровский, двукратный обладатель «Везина Трофи» в составе «Блю Джекетс».

В прерванном из-за пандемии COVID-19 сезоне 2019/20 «Коламбус» прошел в квалификационный раунд плей-офф по проценту набранных очков с 9-го места в конференции, в котором в пяти (из пяти возможных) матчах переиграл «Торонто Мейпл Лифс», тем самым выйдя в первый раунд розыгрыша Кубка Стэнли. Соперником в серии вновь стал «Тампа-Бэй Лайтнинг», который взял реванш над «мундирами» и обыграл их в пяти встречах. Победный для «Лайтнинг» со счётом 3:2 (ОТ) первый матч серии стал одним из самых продолжительных в истории НХЛ. Команды провели на льду 150 минут и 27 секунд, а в общей сложности игра продлилась 6 часов и 13 минут.

Практически в самом начале сезона 2020/21 в «Виннипег Джетс» был обменян Пьер-Люк Дюбуа, в обратную сторону приехали форварды финн Патрик Лайне и американец Джек Рословик, ученик хоккейной школы Колумбуса. В сформированном для укороченного сезона, в связи с пандемией COVID-19, Центральном дивизионе команда закончила выступление на последнем месте, в итоге получив пятый общий пик на драфте новичков 2021 под которым был выбран Кент Джонсон. К тому же, в распоряжении клуба имелись ещё два выбора в первом раунде (12-й, Коул Силлинджер и 25-й, Корсон Кулеманс), полученные в результате обменов защитника Давида Савара, а затем и защитника Сета Джонса и нападающего Ника Фолиньо. В день драфта новичков за нападающего Якуба Ворачека в «Филадельфию» был обменян Кэм Аткинсон. На драфте расширения «Блю Джекетс» потеряли защитника Гэвина Байройтера, однако тот на правах свободного агента вернулся в Колумбус, подписав соглашение с клубом на два года. По окончании сезона Джон Торторелла покинул пост главного тренера, его место занял Брэд Ларсен.

Статистика

Команда

Текущий состав

Штаб

Неиспользуемые номера 
 61 — Рик Нэш, крайний нападающий (2002—2012) — выведен из обращения 5 марта 2022 года.

Индивидуальные рекорды 
 Наибольшее количество очков за сезон — Артемий Панарин — 87 (2018-19)
 Наибольшее количество заброшенных шайб за сезон — Рик Нэш — 41 (2003-04), Кэм Аткинсон — 41 (2018-19)
 Наибольшее количество результативных передач за сезон — Артемий Панарин — 59 (2018-19)
 Наибольшее количество штрафных минут за сезон — Джоди Шелли — 249 (2002-03)
 Наибольшее количество очков, набранных защитником за один сезон — Сет Джонс — 57 (2017-18)
 Наибольшее количество «сухих» игр — Сергей Бобровский — 9 (2018-19)
 Наибольшее количество вратарских побед — Сергей Бобровский — 41 (2016-17)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Клубы НХЛ
Хоккейные клубы США
Коламбус Блю Джекетс